Broken Blossoms (1919), een film van D.W. Griffith
Broken Blossoms (1936), een film van John Brahm